Инсаф Ка Таразу (букв. Весы правосудия) — драматический фильм о мести на хинди 1980 года, спродюсированный и снятый , который основан на драматическом фильме 1976 года «Губная помада». В фильме снимались Зинат Аман, , Дипак Парашар, Падмини Колхапуре, , Сими Гаревал, Шрирам Лагу и Дхармендра в качестве приглашённого актёра. Музыку к фильму написал Равиндра Джейн. Позже фильм был переделан на телугу под названием Edi Dharmam Edi Nyayam? (1982) и на тамильском языке в роли Нити Деван Маяккам с Мадхави в роли Зинат Аман. Фильм стал кассовым хитом. Даже сегодня фильм считается культовым в Индии.

Сюжет

Актёры 
 Зинат Аман — Бхарти Саксена
  — Рамеш Гупта
 Дипак Парашар — Ашок Шарма
  — Нита Саксена
 Шрирам Лагу — мистер Чандра  — судья  — юрист Джагдиш Радж — офицер полиции  — мистер Шарма Дхармендра — солдат (приглашённый актёр)

Саундтрек 
«Весы правосудия» известны тем, что в нём не так много песен, как в среднем болливудском фильме того времени. В фильме представлены четыре песни, написанные Сахиром Лудхиянви и исполненные Ашей Бхосле, Махендрой Капуром и Хемалатой.

Награды и номинации 
 28-я премия Filmfare:

Победы

 Лучшая женская роль второго плана — Падмини Колхапуре
 Лучший диалог — Шабд Кумар
 Лучший монтаж — С. Б. Мане

Номинации

 Лучший фильм — 
 Лучший режиссер — Б. Р. Чопра
 Лучшая женская роль — Зинат Аман
 Лучший актер — 
 Лучший актер второго плана — Шрирам Лагу
 Лучший рассказ — Шабд Кумар

Примечания

Ссылки 

Фильмы Индии 1980 года
Фильмы-драмы Индии
Фильмы на хинди, переснятые на других языках
Страницы с непроверенными переводами